Тріал: 
  Тріал - вид спорту. 
 Trial - тип  ПЗ.